Sterling Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sterling Hill Historic District (Fairfield County, Connecticut), ID-Nr. 92000335
 Sterling Hill Historic District (Windham County, Connecticut), ID-Nr. 86000152